Сезон ВЕХЛ 1999/2000 — пятый сезон Восточно-европейской хоккейной лиги. Прошел с 4 сентября 1999 по 29 марта 2000 года. В турнире принимали участие 13 команд. Чемпионом стал киевский «Беркут».

Регулярный чемпионат

Дивизион А

Дивизион Б

Второй этап

Группа А

Группа Б

Плей-офф

Четвертьфинал (до 2 побед) 
Сокол — Льдинка  2—0 (5:0, 8:0)
Юность — Неман  1—2 (0:1Б, 4:1, 1:3)
Лиепаяс Металургс — Полимир  2—0 (3:2, 6:2)
Беркут — Тивали  2—0 (1:0, 7:2)

Полуфинал (до 3 побед) 
Сокол — Неман  3—2 (1:2, 2:0, 5:1, 4:5ОТ, 3:1)
Лиепаяс Металургс — Беркут  1—3 (3:0, 1:2, 3:4, 0:3)

За 3 место (до 2 побед) 
Лиепаяс Металургс — Неман  2—0 (4:1, 2:1)

Финал (до 3 побед) 
Сокол — Беркут  0—3 (2:3, 3:4, 1:5)

Призеры чемпионата ВЕХЛ 1999/2000 

 1.   Беркут (Киев)
 2.   Сокол (Киев)
 3.   Металургс (Лиепая)

Ссылки 
 Архив результатов

1999 год в хоккее
2000 год в хоккее